Gondrecourt ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Gondrecourt-Aix, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
Gondrecourt-le-Château, Gemeinde im Département Meuse
Kanton Gondrecourt-le-Château im Département Meuse

Gondrecourt und de Gondrecourt ist der Name folgender Personen:
Adam Comte de Gondrecourt, Generalfeldwachtmeister
Leopold Graf Gondrecourt, Generalmajor, Erzieher von Erzherzog Rudolf von Österreich-Ungarn